Маерчак — польская фамилия.
 Маерчак, Виктор Самуилович (1875—1919) — российский революционер, большевик, участник гражданской войны.
 Маерчак, Ян (1926—2016) — польский коммунистический политик, деятель «партийного бетона».